Şanlıurfa (district)
 Şanlıurfa (provincie), een provincie in Turkije
 Şanlıurfa (stad), de hoofdstad van deze provincie

Zie ook 
 Urfa